Noora Louhimo (Rauma, 6 de noviembre de 1988), es una cantante y compositora finlandesa, conocida por ser la vocalista de la banda de power metal Battle Beast.

Louhimo ingresó a las filas de Battle Beast el año 2012, en reemplazo de la anterior cantante, Nitte Valo. Se caracteriza por su amplio rango vocal y presencia escénica. Paralelamente a la banda, actualmente se encuentra trabajando en un proyecto como solista bajo el nombre de Noora Louhimo Experience y también en un duo de heavy metal Laurenne/Louhimo, con la cantante Natte Laurenne.

Discografía

Con Battle Beast 
Álbumes de estudio
Battle Beast (2013)
Unholy Savior (2015)
Bringer of Pain (2017)
No More Hollywood Endings (2019)
Circus of Doom (2022)

Como Noora Louhimo Experience 
Álbumes de estudio
Eternal Wheel of Time and Space (2021)

Con Pentakill (League of Legends) 
Álbumes de estudio
II: Grasp of The Undying (Frozen Heart, Tear of the Goddess) (2017)
III: Lost Chapter (Stormrazor, Gathering Storm, Redemption) (2021)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de Battle Beast
 Perfil de Battle Beast en Nuclear Blast
 Sitio web oficial de Noora Louhimo

Cantantes femeninas de Finlandia
Cantantes femeninas de heavy metal
Cantantes femeninas de Kamelot
Cantantes de heavy metal de Finlandia
Compositoras
Músicos de power metal
Nacidos en Rauma